Moultrie bezeichnet

Personen:
 John Moultrie (1799–1874), Dichter 
 William Moultrie (1730–1805), US-amerikanischer Politiker

Orte und Bezirke in den Vereinigten Staaten:
 Moultrie (Florida)
 Moultrie (Georgia)
 Moultrie (Ohio)
 Fort Moultrie auf Sullivan's Island in South Carolina
 Moultrie County, Verwaltungseinheit in Illinois

Gewässer:
 Lake Moultrie, ein Stausee im Berkeley County (South Carolina)